El término pústula puede referirse a:

 Pústula: lesiones en la piel y mucosas por acumulación epidérmica o subdérmica de pus y que son parte del cuadro clínico de varias enfermedades, como por ejemplo el acné.
 Pústula: formaciones calcáreas en las conchas de algunos moluscos bivalvos.
 Pústula maligna: denominación alterna para el carbunco o ántrax, enfermedad causada por el ántrax